UEFA Europa League 2012 Finalen er den sidste kamp i UEFA Europa League 2011–12, den 41. sæson af Europas næststørste fodboldklub turnering, organiseret af UEFA, og den tredje siden den blev omdøbt fra UEFA Cup til UEFA Europa League. Kampen blev spillet den 9. maj 2012 på Arena Națională i Bukarest i Rumænien. Kampen blev spillet mellem to spanske hold – Atlético Madrid og Athletic Club.

Vinderne spiller mod vinderne af UEFA Champions League 2011-12 i UEFA Super Cup 2012.

Vejen til finalen 

 † Som et resultat af match-fixing-mistanke, blev den tyrkiske fodboldklub Fenerbahçe S.K. taget ud af UEFA Champions League 2011-12 og blev erstattet af Trabzonspor den 24. august 2011. Som resultat heraf blev Trabzonspors returkamp mod Athletic Club aflyst og Athletic Club avancerede til gruppespillet.

Kampen

Detaljer

Statistics 

Kilde: BBC Sport

Referencer 

Finalen 2012
2012
Fodbold i 2012
Atletico de Madrid
Athletic Club